Calzabigi ist der Name von

 Giovanni Antonio Calzabigi (18. Jh.), italienischer Lotto-Unternehmer
 Ranieri de’ Calzabigi (1714–1795), italienischer Dichter und Librettist